Tiumentsev (en alfabeto ruso: Тюменцев) es un apellido ruso que puede hacer referencia a:

Aleksandr Tiumentsev, jugador de balonmano hispano-ruso.
Andréi Tiumentsev, jugador de balonmano ruso.